Амарна Миллер (род. 29 октября 1990, Мадрид) — испанская , а также ,  и .

Её сценическое имя состоит из названия египетского поселения Амарна и фамилии писателя Генри Миллера. Закончила Европейский университет Мадрида, где изучала изобразительное искусство. Открыто бисексуальна, полиамурна и практикует БДСМ.

Карьера 
Свой первый фильм для взрослых сняла в 19-летнем возрасте, выступив в нём режиссёром, продюсером и актрисой. На протяжении пяти лет она работала в собственной кинокомпании под названием «Omnia-X».

Снималась в Европе и США, работая с Private Media Group, Dorcel, Bang Bros и SexArt. Она также сотрудничала в журналах Primera Línea, Playground Magazine и на сайте Orgasmatrix.com.

Была номинирована в категории Иностранная исполнительница года на AVN Awards-2016.

Книга 
В 2015 году она опубликовала свою первую книгу под названием «Руководство психонавта» (Manual de psiconáutica).

Предисловие к книге написал режиссёр Начо Вигалондо, послесловие — Луна Мигель. Книга сочетала поэзию и фотографии.

Личные взгляды 
Считает себя феминисткой и сторонницей ЛГБТ-движения.

Идеологически поддерживает левую политическую партию «Подемос» и высказывала своё восхищение экс-президентом Уругвая Хосе Мухикой.

В мае 2016 года она проводила дебаты с депутатами от «Подемос» Беатрис Химено и Кларой Серра под названием «Секс, порно и феминизм», в котором Амарна отметила, что порно не может быть использовано в целях полового воспитания.

Её неоднократные появления с религиозной символикой в короткометражках или обнажённой в религиозном образе на обложке журнала «Mongolia» становились предметом споров.

Награды и номинации 
 2014 Ninfa Award: победитель — Лучшая актриса года
 2015 Ninfa Award: победитель — лучший персональный сайт
 2013 Ninfa Award: номинантка — Лучшая испанская актриса
 2015 Ninfa Award: номинантка — Лучшая испанская актриса
 2015 DDF Awards: номинантка — БДСМ секс-богиня
 2015 AVN Awards: номинантка — Иностранная исполнительница года
 2016 TEA Awards: номинантка — Лучшая сцена года

Примечания

Ссылки 
 Профиль  на сайте AVN

Испанские писатели
Члены партии «Подемос» (Испания)
Выпускники вузов Испании